Сент-Мэрис или Сент-Мерис () может означать:

 Сент-Мэрис — город в Тасмании, Австралия.
 Сент-Мэрис — округ в южной части штата Мэриленд, США.
 Сент-Мэрис — город в штате Аляска, США. 
 Сент-Мэрис — государственный гражданский аэропорт, расположенный к западу от центральной части района Сент-Мэрис (Аляска), США
 Сент-Мэрис — город в Западной Виргинии, США. 
 Сент-Мэрис — стадион в Саутгемптоне, домашняя арена городского футбольного клуба.
 Сент-Мэрис — остров в Англии.
 Сент-Мэрис — аэропорт на острове Сент-Мэрис.
 Сент-Мэрис — река в Северной Америке, связывает озеро Верхнее с озером Гурон.
 Сент-Мэрис — река в штате Огайо, США, приток реки Моми.

В составных названиях 
 Сент-Мэрис-Пойнт — город в округе Вашингтон, штат Миннесота, США.
 Ист 143-я улица – Сент-Мэрис-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Pelham Line.